Pugno di ferro o tirapugni – tipologia di arma impropria solitamente usata nel corpo a corpo

Film
Pugno di ferro (Faustrecht) – film del 1922 diretto da Max Neufeld
Pugno di ferro (Great Guy) – film del 1932 diretto da James W. Horne 
Pugno di ferro (Great Guy) – film del 1936 diretto da John G. Blystone 
Pugno di ferro (Killer McCoy) – film del 1947 diretto da Roy Rowland

Altri progetti